Dalsland kan syfta på:

 Dalsland – ett landskap
 Dalslands historia – för landskapet Dalsland och de delar som historiskt har räknats dit
 Dalslands kanal – en kanal
 Dalslands Järnväg – en järnväg
 Dalslands Fotbollförbund – ett fotbollsförbund 
 Dalsland Ring – en tidigare racerbana
 Dalslandsstuga – en byggnadstyp som starkt förknippas med Dalsland
 Dalslandsverken – en fabrik i Bengtsfors